Запотиљос има више значења:

 Запотиљос (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Запотиљос (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику